

Кизилкайин — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Кизилкайин — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Кизилкайин — аул, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область